Ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture en Allemagne.
 Ministère fédéral de l'Agriculture, des Régions et du Tourisme en Autriche.

Voir aussi 
 .